Дельомм () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дельомм, Бенуа (фр. Benoît Delhomme, род. 28 августа 1961, Франция) — французский кинооператор.
 Дельомм, Реми (фр. Rémy Delhomme, род. 18 ноября 1967) — французский фехтовальщик-шпажист, чемпион мира и Европы.